Polykaste () ist in der griechischen Mythologie:

 Polykaste (Tochter des Nestor), Gattin des Telemachos
 Polykaste (Tochter des Lygaios), Gattin des Ikarios und Mutter der Penelope
 Polykaste (Mutter des Perdix)